Barszczewo bezeichnet Orte in Polen:
 Barszczewo (Choroszcz), Dorf der Gmina Choroszcz in der Woiwodschaft Podlachien
 Barszczewo (Michałowo), Dorf der Gmina Michałowo in der Woiwodschaft Podlachien